Der Begriff Südarabische Sprachen verweist entweder auf die heute noch gesprochenen neusüdarabische Sprachen im Zentrum und im Osten Südarabiens oder die ausgestorbenen altsüdarabischen Sprachen im Westen Südarabiens, meist sind jedoch die neusüdarabische Sprachen gemeint. Beide semitische Sprachgruppen sind innerhalb des Semitischen nicht näher miteinander verwandt, genauso wenig wie mit der in diesem Zusammenhang meist "Nordarabisch" genannten arabischen Sprache.

Arabische Sprache